La bataille de Jabal al-Zawiya peut faire référence à :
 La bataille de Jabal al-Zawiya, en 2011 ;
 La bataille de Jabal al-Zawiyan, en 2014.